Фелон (фелонь) — складова православного богослужбового облачення ієреїв
 Фелон — муніципалітет у Франції
 Фелон — особа, котра вчинила фелонію (злочин в англосаксонському праві).

Див. також 
 Фелоніка — муніципалітет в Італії
 «Злочинець» () — фільм режисера Ріка Романа Во